Lynyrd Skynyrd 1991 — шостий студійний альбом американської групи Lynyrd Skynyrd, який був випущений 11 червня 1991 року.

Композиції 
 Smokestack Lightning - 4:28
 Keeping the Faith - 5:18
 Southern Women - 4:16
 Pure & Simple - 3:09
 I've Seen Enough - 4:22
 Backstreet Crawler - 5:31
 Good Thing - 5:28
 Money Man - 3:46
 It's a Killer - 3:54
 Mama (Afraid to Say Goodbye) - 6:44
 End of the Road - 4:34

Джерела 
 Lynyrd Skynyrd 1991  allmusic
 Lynyrd Skynyrd 1991  last.fm

Альбоми американських виконавців
Англомовні музичні альбоми
Альбоми Lynyrd Skynyrd
Червень 1991